Real Avilés Club de Fútbol – hiszpański klub piłkarski, grający w Tercera División, mający siedzibę w Avilés.

Sezony 

 13 sezonów w Segunda División
 18 sezonów w Segunda División B
 47 sezony w Tercera División

Sukcesy 
 Segunda División B: 1989–90
 Tercera División: 1932–33, 1944–45, 1951–52, 1964–65, 1966–67, 1967–68, 1982–83

Byli piłkarze 
 Juan Castaño Quirós
 Mauricio Lauzirika

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

Hiszpańskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1903
Avilés